International Open 1997 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 13 по 22 февраля 1997 года в Абердине, Шотландия. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Тони Драго со счётом 9:1.

Это был последний розыгрыш открытого чемпионата Шотландии под названием International Open. В этом году турнир проходил без спонсорской поддержки.

Высший брейк 

 142 — Ронни О'Салливан

Результаты 

1/32 финала

Матчи по 5 побед

 Джон Хиггинс 5:4 Грэм Дотт  
 Деннис Тейлор 5:4 Пол Макфилипс  
 Брэдли Джонс 5:4 Ален Робиду  
 Пол Уайкс 5:2 Род Лоулер  
 Стюарт Парнелл 5:2 Даррен Морган  
 Эдриан Роса 5:3 Джейсон Фергюсон  
 Алан Макманус 5:3 Мэтт Уилсон  
 Стивен Ли 5:2 Ник Уокер  
 Кен Доэрти 5:0 Марк Роуинг  
 Джо Свэйл 5:1 Мехмет Хусну  
 Тони Драго 5:1 Джейсон Принс  
 Шокат Али 5:2 Вилли Торн  
 Дэйв Харольд 5:3 Брайан Морган  
 Стив Джеймс 5:3 Джейми Вудмэн  
 Джон Пэррот 5:2 Джейми Бёрнетт  
 Джо Джонсон 5:1 Мартин Кларк  

 Питер Эбдон 5:2 Марк Джонстон-Аллен  
 Дэвид Маклеллан 5:1 Мик Прайс  
 Марк Уильямс 5:2 Тони Чеппел  
 Энди Хикс 5:2 Алан Бёрнетт  
 Джеймс Уоттана 5:1 Терри Мёрфи  
 Дин О'Кейн 5:0 Джонатан Бёрч  
 Ронни О'Салливан 5:1 Марк Фентон  
 Стюарт Петтман 5:1 Нил Фудс  
 Найджел Бонд 5:3 Уэйн Браун  
 Дэвид Ро 5:2 Энтони Хэмилтон  
 Джимми Уайт 5:1 Майкл Джадж  
 Дэйв Финбоу 5:3 Ли Гриффин  
 Стив Дэвис 5:1 Оливер Кинг  
 Крис Смолл 5:4 Билли Снэддон  
 Стивен Хендри 5:4 Юэн Хендерсон  
 Гэри Уилкинсон 5:1 Джеймс Уэстон

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1997 год в снукере